Shennan ist der Familienname folgender Personen:

 J. H. Shennan (1933–2015), britischer Historiker
 Stephen Shennan (* 1949), britischer Prähistoriker

Sonstiges:
 Mount Shennan, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika